Erkki Aaltonen (1910-1990) – compositore finlandese
 Mika Aaltonen (1965–) – calciatore finlandese
 Rauno Aaltonen (1938–) – pilota automobilistico e pilota di rally finlandese
 Timo Aaltonen (1969–) – atleta finlandese
 Wäinö Aaltonen (1894-1966) – scultore e pittore finlandese